Persephone (mythologie), in de Griekse mythologie de godin van het dodenrijk
Persephone (Stravinsky), een melodrama in drie aktes, gecomponeerd door Igor Stravinski
de Molen van Standdaarbuiten, die de naam Persephone draagt